Боголюбівська сільська рада — назва окремих колишніх адміністративно-територіальних одиниць та органів місцевого самоврядування в УРСР.

 Боголюбівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Боголюбівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська округа, Новоград-Волинський район